Соревнования в семиборье у женщин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили 15 и 16 августа на Пекинском национальном стадионе.

Занявшая второе место вице-чемпионка мира 2007 года украинка Людмила Блонская (6700 очков) уже через неделю после старта была уличена в применении метилтестостерона и лишена серебряной награды. Серебро перешло к американке Хайлис Фаунтейн (6619 очков), а бронза — к россиянке Татьяне Черновой (6591 очко). В 2017 году в результате перепроверки проб Чернова была дисквалифицирована и лишена своей медали. Ожидается, что бронза перейдёт к британке Келли Созертон (6517 очков), изначально занявшей пятое место.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (6000 очков) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (5800 очков) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

Соревнования 
Также использованы следующие сокращения:
 SB — лучший результат в сезоне
 PB — лучший результат в карьере
 NR — национальный рекорд
 WR — мировой рекорд
 DNF — не закончил соревнования
 DNS — не начинал
 NM — нет результата
 DQ — дисквалификация
 AR — рекорд континента

Бег на 100 м с барьерами

Забег 1 
15 августа 2008 — 9:00 Ветер: 0,2 м/с

Забег 2 
15 августа 2008 — 9:08 Ветер: 0,0 м/с

Забег 3 
15 августа 2008 — 9:16 Ветер: 0,8 м/с

Забег 4 
15 августа 2008 — 9:24 Ветер: 0,5 м/с

Забег 5 
15 августа 2008 — 9:32 Ветер: 0,4 м/с

Турнирное положение после первого вида 
15 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Прыжок в высоту

Группа A 
15 августа 2008 — 10:30

Группа B 
15 августа 2008 — 10:30

Турнирное положение после двух видов 
15 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Толкание ядра

Группа A 
15 августа 2008 — 19:00

Группа B 
15 августа 2008 — 19:00

Турнирное положение после трёх видов 
15 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Бег на 200м

Забег 1 
15 августа 2008 — 21:15 Ветер: 0,0 м/с

Забег 2 
15 августа 2008 — 21:22 Ветер: 0,3 м/с

Забег 3 
15 августа 2008 — 21:29 Ветер: −0,1 м/с

Забег 4 
15 августа 2008 — 21:36 Ветер: 0,1 м/с

Забег 5 
15 августа 2008 — 21:43 Ветер: 0,4 м/с

Турнирное положение после четырёх видов 
15 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Прыжки в длину

Группа A 
16 августа 2008 — 9:50 В скобках показана скорость ветра

Группа B 
16 августа 2008 — 9:50

Турнирное положение после пяти видов 
16 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Метание копья

Группа A 
16 августа 2008 — 19:00

Группа B 
16 августа 2008 — 20:10

Турнирное положение после шести видов 
16 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Бег на 800м

Забег 1 
16 августа 2008 — 21:35

Забег 2 
16 августа 2008 — 21:44

Забег 3 
16 августа 2008 — 21:53

Забег 4 
16 августа 2008 — 22:02

Забег 5 
16 августа 2008 — 22:11

Итоговое положение 
Турнирное положение после семи видов
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Примечания

Ссылки 
 Сайт IAAF. Олимпийские игры 2008